A dobra era uma moeda de ouro com valor de face equivalente a 12.800 réis, sendo correspondente ao valor de 40 patacas de prata.

Esta moeda chegou a ser utilizada nos séculos XVIII e XIX em Portugal e em suas colônias, como o Brasil por exemplo.
Actualmente a dobra é a actual moeda da República Democrática de São Tomé e Príncipe, uma ex-colónia portuguesa. 

Moedas do Brasil
Economia de São Tomé e Príncipe

be-x-old:Добра